Кама́л Гаджи-Курба́нович Хан-Магоме́дов (род. 17 июня 1986, Дербент) — российский дзюдоист, чемпион России (2012), мира (2012), Европы и Европейских игр (2015), бронзовый призёр в личном зачёте и серебряный в команде  чемпионата мира 2014. Выступал в весовой категории до 66 килограммов. Имеет звание заслуженного мастера спорта России.

Биография 
Камал Хан-Магомедов родился 17 июня 1986 года в Дербенте. Отец — табасаранец, мать — азербайджанка. Родной дядя Камала — поэт Айдын Ханмагомедов.

Хан-Магомедов — воспитанник тренера дербентской ДЮСШ № 3 Садыка Абдулова.

В 2015 году в Баку в рамках Европейских игр прошёл и чемпионат Европы по дзюдо. Камал Хан-Магомедов удостоился двух медалей высшей пробы – «золота» Европейских игр 2015 и «золота» чемпионата Европы 2015. 17 декабря 2017 года заявил о завершении спортивной карьеры.

Достижения 
 Победитель этапа Кубка мира по дзюдо (Алмата, 2010).
 Победитель этапа Кубка мира (Сайро, 2010).
 Победитель этапа Кубка мира (Апиа, 2010).
 Серебряный призёр Гран-при (Циндао, 2010).
 Победитель командного Чемпионата мира (Бразилия, 2012).
 Бронзовый призёр Гран-при (Циндао, 2012).
 Бронзовый призёр Большого Шлема (Москва, 2012).
 Победитель этапа Кубка мира (Апиа, 2012).
 Чемпион России (Кемерово, 2012).
 Серебряный призёр чемпионата Европы (Будапешт, 2013).
 Бронзовый призёр Чемпионата мира по дзюдо (Челябинск, 2014).
 Чемпион I Европейских игр (Баку, 2015)
 Победитель Гран-при (Гавана, 2016)

Награды 
 Заслуженный мастер спорта России (28 октября 2015 года).

Примечания

Ссылки 
 

Дзюдоисты России
Мастера спорта России международного класса
Чемпионы Европейских игр по дзюдо